Il settimo torneo olimpico di pallanuoto venne disputato dal 4 al 11 agosto 1928 durante le Olimpiadi di Amsterdam, nell'impianto denominato Olympic Sports Park Swim Stadium.

La Nazionale tedesca vinse il suo unico oro olimpico di questo sport, battendo in finale l'Ungheria, che si aggiudicò l'argento (primo di una lunga serie di podi). Il bronzo venne assegnato con un mini-torneo supplementare in cui si sfidarono la squadra eliminata in semifinale dall'Ungheria e le squadre eliminate nel tabellone principale dalla vincitrice dell'oro, e che vide la  aggiudicarsi la medaglia.

Podio

Squadre partecipanti

 Malta

Risultati

Torneo per la medaglia d'oro
5 - 9 agosto

Torneo per la medaglia di bronzo

Classifica Finale

Fonti
 Comitato Olimpico Internazionale: database medaglie olimpiche.
 Comitato Organizzatore, The Ninth Olympiad, Amsterdam 1928 - Offical report, 1928 (la84foundation.org).

Altri progetti 

 09
Olimpiadi
Sport ai Giochi della IX Olimpiade